Krstić est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Aleksandar Krstić (né en 1962), footballeur serbe ;
 Dobrosav Krstić, joueur de football yougoslave ;
 Lazar Krstić (né en 1984), un économiste et ministre des Finances serbe ;
 Nenad Krstić, joueur de basket-ball serbe ;
 Nenad Krstić, joueur et arbitre international de handball serbe ;
 Nikola Krstić (1829-1902), historien et avocat serbe ;
 Petar et Branko Krstić, architectes serbes ;
 Miloš Krstić, joueur de football serbe ;
 Radislav Krstić, général serbe de Bosnie ;
Nebojša Krstić, médecin et homme politique serbe ;
 Vladimir Krstić dit Laci, dessinateur de bande dessinée.

Homonymie de patronyme serbe